Ontlasting
 Kak (eiland), een eiland in de Amerikaanse staat Alaska
 Kak (Rusland), twee plaatsen in de Russische autonome republiek Toeva
 Kak (Hongarije), een plaats in het Hongaarse comitaat Somogy
 Kak (Senegal), een plaats in Senegal
 Kak (Oezbekistan), een plaats in Oezbekistan
 Een familienaam
 Avinash Kak, Amerikaans informaticus
 Subhash Kak, Indiaas dichter, filosoof en wetenschapper

KAK kan verwijzen naar:
 Koninklijk Atheneum Koekelberg, een middelbare school in Koekelberg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Koninklijk Atheneum Keerbergen, een middelbare school in Keerbergen (arrondissement Leuven, Vlaams-Brabant, België)